Burgruine Schenkenburg oder Ruine Schenkenburg können stehen für:

 Ruine Schenkenburg (Schenkenzell), Burgruine im oberen Kinzigtal bei Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burgruine Schenkenburg oder Burgruine Schenkenberg (Württemberg), Burgruine im oberen Neckartal bei Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg